Bukov Vrh je krajevno ime:

 Bukov Vrh nad Visokim,  Občina Škofja Loka
 Bukov Vrh, Gorenja vas-Poljane, Občina Gorenja vas - Poljane

 Bukov Vrh, Hrvaška

Naselja v Sloveniji